Hyaeninae — підродина хижих ссавців з родини гієнових.

Опис 
Hyaeninae досягають довжини тіла від 100 до 160 сантиметрів, хвіст відносно короткий – від 30 до 40 сантиметрів. Зріст у плечах від 66 до 81 сантиметра, вага коливається від 26 до 55 кілограмів, у виняткових випадках до 86 кілограмів. Передні лапи довші й потужніші, ніж задні, тому спина нахиляється назад. Лапи мають тупі, не втяжні кігті, а на кожній з передніх і задніх лап є по чотири пальці. Залежно від виду шерсть буває плямистою, смугастою або одноколірною; у бурих і смугастих гієн є грива. Найбільші відмінності від другої сучасної підродини гієн (Protelinae) виявляються в будові черепа і зубів. Масивна голова з широкою мордою сидить на міцній шиї. Премоляри адаптовані до перелому кістки та збільшені, особливо третій верхній і третій нижній премоляри. Емаль має складну структуру, яка запобігає руйнуванню зубів. Четвертий верхній премоляр і перший нижній моляри розвинені в ікла, як і у всіх сухопутних хижих тварин; ці зуби використовуються для розрізання м'яса. Корінні зуби за іклами зменшені або зовсім відсутні. Зубна формула: I 3/3, C 1/1, P 4/3, M 1/1 = 34.

Поширення та спосіб життя 
Сучасні Hyaeninae широко розповсюджені у великих частинах Африки, а також у Західній та Південній Азії. Вони в основному населяють сухі місця проживання, такі як напівпустелі, савани та чагарники, але можуть справлятися з різними місцями проживання. Вони переважно присмеркові чи нічні і є територіальними. Hyaeninae часто живуть групами («кланами») зі складною соціальною структурою. Смугасті та бурі гієни є переважно падлоїдами. Завдяки своїм потужним зубам вони можуть зламати навіть товсті кістки, а їх ефективна травна система використовує всі частини тіла тварини, крім шерсті, копит і рогів. Бактеріальні токсини, що містяться в падлі, не впливають на їхню травну чи імунну систему. Крім падла, вони також харчуються дрібними тваринами, на яких полюють самі, а також рослинним матеріалом. З іншого боку, плямисті гієни є ефективними мисливцями, які самі вбивають від 60 до 95% їжі. Вони харчуються переважно більшими копитними, але мають широкий раціон.

Систематика 
Жирним шрифтом виділено сучасні види на філогенетичному дереві підродини Hyaeninae:

Примітки

Джерела 
 Kay E. Holekamp und Joseph M. Kolowski: Family Hyaenidae (Hyenas). In: Don E. Wilson, Russell A. Mittermeier (Hrsg.): Handbook of the Mammals of the World. Volume 1: Carnivores. Lynx Edicions, 2009, ISBN 978-84-96553-49-1 P. 234–261.
 Ronald M. Nowak: Walker's Mammals of the World. Johns Hopkins University Press, 1999, ISBN 0-8018-5789-9

Підродини ссавців
Гієнові